Żelazów est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Żelazów, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Żelazów, village de la voïvodie de Mazovie